De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal 2002 was de zevende editie van de Johan Cruijff Schaal en werd gespeeld op 11 augustus 2002 in de Amsterdam ArenA te Amsterdam. Het duel, bijgewoond door 40.000 toeschouwers, ging tussen landskampioen en bekerwinnaar Ajax en PSV, en stond onder leiding van scheidsrechter Jack van Hulten.

Wedstrijd

Wedstrijddetails

Supercup voetbal Nederland
Voetbal in 2002
Sportevenement in Amsterdam